Падин — русская фамилия.

 Падин, Андрей Викторович (род. 1968) — биатлонист.
 Падин, Василий Андреевич (1909—2003) — археолог и краевед